Avangard peut se référer à :
 Avangard est un missile hypersonique russe
 Avangard Omsk est un club de hockey russe
 FK Avangard Koursk est un club de football russe

Voir aussi